В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Катріна Адамс і Манон Боллеграф виграли титул, у фіналі перемігши пару Євгенія Манюкова і Радка Зрубакова 6–3, 5–7, 7–6.

Сіяні пари 

 Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (чемпіонки)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (півфінал)

 Карін Кшвендт /  Флоренсія Лабат (чвертьфінал)
 Джо Дьюрі /  Джулі Річардсон (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Houston